Gomezserracin kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gómezserracín, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Gomezserracín, kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar